

Persone 
 Sarolta Zalatnay (1947) – nata Charlotte Sacher, cantante ungherese 
 Édouard Sacher – albergatore austriaco
 Franz Sacher (1816-1907) – pasticciere austriaco
 Harry Sacher – giornalista britannico
 Jürgen Sacher – tenore tedesco
 Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895 o 1905) – scrittore e giornalista austriaco
 Martina Sacher – politica tedesca
 Mirko Sacher – hockeista su ghiaccio tedesco
 Paul Sacher – direttore d'orchestra svizzero
 Richard Sacher – politico cecoslovacco

Varie 
 Cinema Nuovo Sacher – sala cinematografica nel quartiere Trastevere di Roma
 Hotel Sacher – hotel di Vienna
 Sacher Film – compagnia italiana di produzione e distribuzione cinematografica
 Torta Sacher – torta al cioccolato